Das Ordina Open 2009 der Damen ist ein Tennisturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 14. bis 20. Juni 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Tamarine Tanasugarn und Yanina Wickmayer, das Tanasugarn in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sara Errani und Flavia Pennetta in drei Sätzen gegen Michaëlla Krajicek und Yanina Wickmayer.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch